

Patronymes 
 Luc Boltanski (né en 1940), sociologue contemporain français ;
 Christian Boltanski (1944-2021), photographe, sculpteur et cinéaste français ;
 Christophe Boltanski, (né en 1962), fils du premier et neveu du second, journaliste et romancier français.

Homonymie de patronyme